Села:
 Великоолександрівка — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Великоолександрівка — Миколаївська область, Казанківський район